El término masa crítica puede referirse a:

Masa crítica (física), la cantidad de material necesaria para generar una fisión nuclear;
Masa Crítica, referido a un evento ciclista;
Masa crítica (sociodinámica), un valor límite en la cantidad de personas necesaria para activar un fenómeno;
Masa crítica (software), un estadio en el ciclo de vida del software.